Vieux-Moulin puede referirse a: 

 Vieux-Moulin, comuna francesa situada en Oise; o
 Vieux-Moulin, comuna francesa situada en Vosgos.